Isnenghi ist der Familienname folgender Personen:
 Gualtiero Isnenghi (1912–1990), italienischer Schauspieler
 Mario Isnenghi (* 1938), italienischer Historiker